Даниель Андерссон:
 Андерссон, Даниель (род. 1977) — шведский футболист.
 Андерссон, Даниель (род. 1972) — шведский футболист.
 Андерссон, Даниель (род. 1983) — шведский хоккеист с мячом.